Republic (Engels voor Republiek) kan verwijzen naar:
diverse steden in de VS:
Republic (Kansas)
Republic (Michigan)
Republic (Missouri)
Republic (Ohio)
Republic (Pennsylvania)
Republic (Washington)
Republic, een type motorfiets van Laurin & Klement
Republic (luchtvaartmaatschappij), een luchtvaartmaatschappij van Delta Airlines
Republic Aviation Company, een vliegtuigproducent
Republic Records, een platenmaatschappij
Galactische Republiek, een interplanetair samenwerkingsverband in Star Wars
Republic (band), een Hongaarse band
Republic (schip, 1903), een passagiersschip van de Engelse rederij White Star Line
Republic (marineschip), een Amerikaans marineschip
Republic (RMI), een album van de groep RMI (Radio Massacre International)